Дельфини́н (Aconitane-8,13,14-triol, 1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-, 8-acetate 14-benzoate, (1alpha,6alpha,14alpha,16beta)) — дитерпеновый (аконитовый) алкалоид. Первый алкалоид выделенный из растений рода  французскими химиками Брандесом и Лассонье в 1819 году. Содержится во многих видах Живокости — , , .

Физические свойства 
Бесцветный кристаллический порошок (кристаллизуется в виде ромбических кристаллов), хорошо растворяется в органических растворителях (этанол, хлороформ), нерастворим в воде.

Токсикология 
Ядовитое вещество. По действию походит на аконитин, угнетает периферическую нервную систему, но без влияния на зрение, вызывает покраснение кожи. 
Может стать причиной паралича сердечной мускулатуры.

LD50 (Кролик): 1,5 мг/кг

У дельфинина имеется два изомера - дельфизин и дельфиноидин. Первый из них в два раза токсичнее дельфинина, второй - в три раза - LD50 - 0,5 мг/кг (собака).

Примечания

Ссылки
 NCBI PubChem CID:97909

Алкалоиды
Токсины растений
Соединения азота по алфавиту